Mauken ist ein Ortsname:
 Mauken, Gehöft in Markt Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Mauken (Jessen), Ortsteil der Stadt Jessen des Landes Sachsen-Anhalt

Mauken ist ein Gewässername:
 Große Mauken,
 Kleine Mauken,
 Mittlere Mauken, drei benachbarte Fließgewässer im westlichen Stadtgebiet von München, siehe Mauken (Fluss)

Mauken kann außerdem stehen für:
 Mauken, ein Arbeitsschritt bei der Herstellung von Ziegeln, siehe Mauerziegel#Traditionelle Herstellung
 Mauken, regionaler Begriff inhaltsgleich zu Quanten (plumpe, große Füße oder Schuhe)

Siehe auch:
 Mauke